

Druga savezna liga - Zapad  

 Dinamo (Vinkovci) i Spartak (Subotica) ispali su iz Prve savezne lige i postali članovi Druge savezne lige - Zapad.

Druga savezna liga - Istok

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1986./87.  
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  

1986-87
 2